Magellan est originellement la francisation du patronyme portugais Magalhães, via sa latinisation en Magellanus. Les références à Magellan concernent généralement le navigateur et explorateur portugais Fernand de Magellan. L'adjectif correspondant est magellanique.

Sciences et techniques

Astronomie et astronautique 
 (4055) Magellan est un astéroïde Amor et un aréocroiseur.
 Magellan est une sonde spatiale américaine lancée en 1989 et destinée à l'étude de la planète Vénus.
 Une galaxie spirale magellanique est une galaxie spirale ne possédant qu'un seul bras spiral, et habituellement petite.
 Les Nuages de Magellan sont deux galaxies naines voisines de la Voie lactée : le Grand Nuage de Magellan et le Petit Nuage de Magellan.
 Le courant magellanique, ou courant de Magellan, est un pont de matière (essentiellement de l'hydrogène monoatomique) situé dans le sillage des Nuages de Magellan.
 Le pont magellanique est un pont de matière (essentiellement de l'hydrogène monoatomique) qui relie les deux Nuages de Magellan.
 Le Nuage sombre de Magellan est une nébuleuse obscure, la région la plus sombre de la Voie lactée.
 Le télescope géant Magellan est un projet de télescope terrestre dont la livraison est prévue pour 2022.
 Les télescopes Magellan sont deux télescopes optiques de  situés à l'observatoire de Las Campanas, au Chili.
 Le Magellan Planet Search Program est un projet de recherche d'exoplanètes qui utilise un spectrographe échelle installé sur le télescope Magellan II (Clay).

Biologie

Botanique 
 La Cannelle de Magellan (Drimys winteri) est une espèce d'arbre angiosperme et sempervirent de la famille des Wintéracées, originaire du sud-ouest de l'Argentine et du centre-sud du Chili.
Le Fuchsia de Magellan (Fuchsia magellanica) est une plante arbustive, de la famille des Onagracées.
 Le Groseillier de Magellan (Ribes magellanicum) est un arbuste de la famille des Grossulariacées.
 Le Hêtre de Magellan (Nothofagus betuloides) est une espèce d'arbre que l'on trouve en Patagonie chilienne et argentine.
 La Sphaigne de Magellan (Sphagnum magellanicum) est une mousse des tourbières, de la famille des Sphagnaceae.

Zoologie 
 L'Attagis de Magellan (Attagis malouinus) est une espèce d'oiseaux, de la famille des Thinocoridae.
 La Bécassine de Magellan (Gallinago paraguaiae) est une espèce d’oiseaux, de la famille des Scolopacidae.
 Le Chardonneret de Magellan ou Tarin de Magellan (Spinus magellanicus) est une espèce de passereaux, de la famille des Fringillidae.
 La Conure magellanique (Enicognathus ferrugineus) est une espèce d'oiseaux, de la famille des Psittacidae.
 Le Cormoran de Magellan (Phalacrocorax magellanicus) est une espèce d'oiseaux de mer, de la famille des Phalacrocoracidae.
 Le Loup de Magellan ou Renard de Magellan (Lycalopex culpaeus) est un grand canidé de l'Argentine et du Chili.
 Le Manchot de Magellan (Spheniscus magellanicus) est une espèce d'oiseaux qui se reproduit sur les côtes du Chili, de l'Argentine et sur les îles Malouines.
 L'Ouette de Magellan, Oie de Magellan ou Bernache de Magellan (Chloephaga picta) est une espèce d'oiseaux, de la famille des Anatidae.
 Le Pic de Magellan (Campephilus magellanicus) est une espèce de grands oiseaux du Chili et de l'Argentine.
 La Pluvianelle magellanique ou le Pluvianeau de Magellan (Pluvianellus socialis) est une espèce d'oiseaux, la seule de la famille des Pluvianellidae.
 Le Puffinure de Magellan (Pelecanoides magellani) est une espèce d'oiseaux, de la famille des Pelecanoididae.

Sciences humaines et sociales

Géographie 
 Les forêts magellaniques subpolaires sont une écorégion terrestre du WWF qui s’étend sur  en Argentine et au Chili.

Histoire 
 La circumnavigation Magellan-Elcano (1519-1522) est le premier voyage autour du monde de l'histoire, sous les ordres de Fernand de Magellan puis à sa mort de Juan Sebastián Elcano.

Culture et société

Littérature et bande dessinée 
 Magellan est une biographie de Fernand de Magellan écrite par Stefan Zweig, publiée en 1938.
 Mr Magellan est une série de bande dessinée d’espionnage, prépubliée à partir de 1969 dans Tintin et dans Tintin Sélection.

Marine 
 Le Magellan est une frégate à vapeur de la marine française construite avant 1849 et en service lors de l'expédition du Mexique.
 Le Magellan est un navire de transport construit en 1884 servant d'annexe à l'école des mousses à Brest de 1908 à 1923.
 Le Magellan est un navire de croisière construit en 1983.

Monuments 
 La croix de Magellan est une croix en bois érigée en 1521 par les explorateurs portugais et espagnols à leur arrivée sur l'île de Cebu (actuelles Philippines), comme le souhaitait Fernand de Magellan.
 Le monument à Magellan est un monument commémorant l'explorateur Fernand de Magellan, érigé sur l'île de Mactan aux Philippines.

Musique 
 Magellano (ou Magellan à l'international) est le troisième album studio de Francesco Gabbani, sorti en 2017.
 The Wake of Magellan est le  studio du groupe Savatage, sorti en 1998.

Télévision et radio 
 Commissaire Magellan est une série télévisée policière française créée par Laurent Mondy, diffusée depuis  sur France 3.
 Le plan Magellan (2002) est un plan de relance, de rénovation et de réinvestissement de la RTBF, en Belgique.

Patronyme 

 Fernand de Magellan (1480-1521), un navigateur et explorateur portugais de l'époque des Grandes découvertes.
  (1722-1790) est un scientifique portugais.
 Murielle Magellan (1967-), une autrice, scénariste et réalisatrice française ;
 Romain Magellan (1973-), un joueur de rugby à XV français.

Toponyme

Amérique du Sud 
 le détroit de Magellan, un passage maritime situé au sud du continent américain ;
 la péninsule de Magellan, une péninsule de  située dans le département de Lago Argentino (province de Santa Cruz, Patagonie argentine) ;
 la région de Magellan, la région la plus méridionale du Chili ;

France 
 le quai Magellan, une voie de communication située dans le quartier centre-ville de Nantes, en France ;
 la rue Magellan, une voie du  de Paris.

Homonymie de titre
Patronyme portugais
Patronyme français